Tanay kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Tanay, kommun, CALABARZON, Province of Rizal,

Frankrike 

 Tanay, Côte-d'Or, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar